Kikuchi steht für:
 Kikuchi (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kikuchi (Klan), japanisches Adelsgeschlecht
 Kikuchi-Linien, die bei der Darstellung von Beugungsbildern an Transmissionselektronenmikroskopen entstehen

Kikuchi ist der Name folgender

Orte:
 Kikuchi (Fukoka), japanische Stadt in der Präfektur Fukoka
 Kikuchi (Kumamoto), japanische Stadt in der Präfektur Kumamoto

geografischer Objekte:
 (4743) Kikuchi, Asteroid des Hauptgürtels
 Kikuchi (Fluss), Fluss in der japanischen Präfektur Kumamoto